HMS Bellona je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Bellona (1747) 
 HMS Bellona (1760) 
 HMS Bellona (1794) 
 HMS Bellona (1806) 
 HMS Bellona (1890) 
 HMS Bellona (1909) 
 HMS Bellona (1942)

Bellona